Сергей Владимирович Орлов:
 Орлов, Сергей Владимирович (1880—1958) — советский астроном, профессор, член-корреспондент АН СССР, лауреат Сталинской премии (1943).
 Орлов, Сергей Владимирович (род. 1960) — российский медик, член-корреспондент РАН (2016).
 Орлов, Сергей Владимирович (1972—1996) — лейтенант милиции, Герой России (1997, посмертно).